MTV Music Awards 2013 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2013
 MTV Video Music Awards 2013

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2013